Szymon Winawer (Warschau, 6 maart 1838 — aldaar, 29 november 1919) is een Poolse schaker van joodse afkomst. Zijn grote verdienste is het analyseren van de Winawervariant in de schaakopening Frans, die aanvankelijk minder goed bekendstond maar onder invloed van de analyses van Aaron Nimzowitsch veranderde de schaakwereld van mening en werd ze in de 20e eeuw vrij vaak gespeeld.

Winawer heeft vele varianten in de Franse opening bestudeerd, waarvan de naar hem genoemde variant, met ECO-code C15, een belangrijke is: 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Pc3 Lb4. Deze wordt ook wel de Nimzowitschvariant genoemd.

Externe links 
 

Winawer, Szymon